

Toponyme
Le nom Oijen peut désigner :
Oijen, village de la commune de Lith, province du Brabant-Septentrional (Pays-Bas)
Oijen, hameau du village de Kessel, province du Limbourg néerlandais
Ooijen, village de la commune Horst aan de Maas, province du Limbourg néerlandais

Homonymie de toponyme